Bonate steht für:

 Bonate Sopra, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo in der Region Lombardei 
 Bonate Sotto, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo in der Region Lombardei

Siehe auch:
 Bornate